Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden bei den Wimbledon Championships 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 22. bis 25. Juni 2015 stattfand. Ausgespielt wurden zwölf Startplätze.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

Dameneinzel (Qualifikation)
2015